Mahaut River steht für:

 Mahaut River (Karibisches Meer), Fluss im Parish Saint Paul, Dominica
 Mahaut River (Rosalie Bay), Fluss zum Atlantik im Parish Saint David, Dominica
 Mahaut River, anderer Name für Kuerek, Fluss zur Atlantikbucht Anse Maho im Parish Saint David, Dominica
 Mahaut River (St. Lucia), Fluss in St. Lucia

Siehe auch:
 Ravine Mahaut